Os termos moldávio, moldávico ou moldavo podem referir-se a:

 a língua moldávia - designação oficial da língua romena falada na República da Moldávia.
 o povo moldávio - povo europeu originário da Grande Moldávia.
 algo relacionado à República da Moldávia ou à região da Moldávia.

Desambiguação